Ostracodermidium är ett släkte av svampar. Ostracodermidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ostracodermidium